Rezultati Prvenstva Anglije 1960 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Neale Fraser je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Neale Fraser (Prvak)
  Barry Mackay (Četrtfinale)
  Rod Laver (Finale)
  Luis Ayala (Četrtfinale)
  Nicola Pietrangeli (Polfinale)
  Roy Emerson (Četrtfinale)
  Ramanathan Krishnan (Polfinale)
  Butch Buchholz (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1960